Multiplizierer steht für:

 Analogmultiplizierer, Multiplikation analoger Signale
 Multiplizierer (Digitaltechnik), Multiplikation digitaler Zahlen 

Siehe auch:
 Multiplikator